Anna Jagellonská (polsky: Anna Jagiellonka, litevsky: Ona Jogailaitė; 18. říjen 1523, Krakov – 9. září 1596, Varšava) byla v letech 1575 až 1587 polská královna a velkokněžna litevská.

Jejími rodiči byli polský král Zikmund I. Starý a italské vévodkyně Bona Sforza. Anna obdržela několik nabídek k sňatku, ale zůstala svobodná až do věku 52 let. Po smrti krále Zikmunda II. Augusta, jejího bratra a posledního mužského člena dynastie Jagellonců, se o její ruku ucházeli pretendenti polského trůnu, aby udrželi dynastickou tradici. Spolu se svým tehdejším snoubencem Štěpánem Báthorym byla Anna zvolena spoluvládkyní v královských volbách v Polsko-litevské unii v roce 1576. Jejich manželství bylo formální dohodou a manželé si nebyli blízcí.

Zatímco Báthory byl zaměstnán livonskou válkou, Anna trávila čas místními správními záležitostmi a několika stavebními projekty, včetně městské hradby Stara Prochownia na ochranu mostu Zikmunda Augusta. Po smrti svého manžela v prosinci 1586 měla Anna možnost ponechat si trůn, ale místo toho králem udělala svého synovce Zikmunda III. Vasu, jehož vláda ustanovila rod Vasovců na polském trůnu na dalších osmdesát let (1587– 1668).

Vývod z předků

Odkazy

Související články 
 Most Anny Jagellonské
 Seznam polských panovníků

Externí odkazy 
 

Jagellonci
Báthoryové
Polské královny
Litevské velkokněžny
Polské princezny
Narození v roce 1523
Narození 18. října
Narození v Krakově
Úmrtí v roce 1596
Úmrtí 9. září
Úmrtí ve Varšavě
Pohřbení na Wawelu
Ženy